Die Heineken Trophy 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juni 2001 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Samsung Open gespielt, welche genau wie die Heineken Trophy zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Nach drei Titeln beim Turnier in Folge schied Patrick Rafter dieses Mal überraschend als Zweiter der Setzliste schon in der ersten Runde raus. Sein Landsmann und Setzlistenerster Lleyton Hewitt siegte an seiner Stelle und hielt sich während des gesamten Turniers unbeschadet – er musste keinen Satz abgeben. Er gewann seinen neunten Karrieretitel.
Im Doppel siegten die an zwei gesetzten Tschechen Martin Damm und Cyril Suk im Vorjahr. Dieses Jahr wurden sie im Finale durch die Niederländer Paul Haarhuis und Sjeng Schalken gestoppt, die ihren vierten gemeinsamen Titel gewannen. 

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch